La Druga hrvatska nogometna liga 2006-2007, conosciuta anche come 2. HNL 2006-2007, è stata la sedicesima edizione della seconda divisione, la prima a girone unico (dopo 5 organizzate su due gironi), del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal  che si è garantito così la promozione in 1.HNL 2007-08 assieme al  (secondo classificato). , ,  e  sono state le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Zdravko Popović () con 30 reti.

Avvenimenti
Delle 24 squadre della stagione precedente, 1 è stata promossa in 1. HNL e 9 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore è stata promossa 1 squadra mentre 1 è stata retrocessa da quella superiore, portando così l'organico a 16 compagini.

Formula
 Le 16 squadre disputano 30 giornate, al termine delle quali:
 La vincitrice viene promossa in 1. HNL 2007-2008.
 La seconda classificata disputa uno spareggio contro la penultima della 1. HNL 2006-2007.
 Le ultime quattro vengono retrocesse in 3. HNL 2007-2008.

Cambio denominazione
 Solin Grada →

Fusione
 Naftas Ivanic Grad +  =  (con spostamento della sede da Ivanić-Grad a Zagabria)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2007-2008.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2007-2008.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.
A fine campionato il  non ottiene la licenza per la Druga liga 2007-08, di conseguenza il  evita la retrocessione.

Risultati

Classifica marcatori

Spareggi 

La seconda classificata della 2. HNL () affronta la penultima della 1. HNL 2006-07 () per l'ultimo posto disponibile per la 1. HNL 2007-08.
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.05.2007|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.05.2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| Zadar promosso, Pola SČ retrocesso.

Note

Voci correlate
Prva HNL 2006-2007
Treća HNL 2006-2007
Coppa di Croazia 2006-2007

Collegamenti esterni

2006
Calcio nel 2006
Calcio nel 2007